Арчут — железнодорожная станция (разъезд) Ванадзорской дистанции пути Южно-Кавказской железной дороги. Открыт в 1899 году и назван по одноимённому селу.

Деятельность 

Станция является разъездом, на котором скрещиваются встречные поезда, следующие по линии Гюмри — Айрум. Возможна отправка контейнерных составов до данной станции.

Пригородные поезда не останавливаются на разъезде с 15 февраля 2011 года). С 30 октября 2011 года назначена остановка поезд № 372 Тбилиси — Ереван.

Происшествия, связанные со станцией 

 21 сентября 2009 года на перегоне Арчут — Ванадзор произошёл наезд электровоза на человека. Пешеход погиб, электровоз не пострадал.

Перспективы 

В 2010 году руководство ЗАО «ЮКЖД» приняло программу капитального ремонта путей с заменой рельсошпальной решётки по современным технологиям. Среди линий Ванадзорской дистанции пути планируется капитальный ремонт перегона Арчут — Ванадзор с целью увеличения транспортной скорости движения поездов по перегону до 70-80 км/ч.

Примечания

Ссылки 
 На перегоне Ванадзор — Арчут будет проведён капитальный ремонт путей
 Арчут в логистической системе «Зерно-Онлайн» 
 Сводка ДТП на ЮКЖД за сентябрь-декабрь 2009 года.

Станции Армянской железной дороги
Лорийская область